Sepänkylä kan syfta på: 

 Sepänkylä – en stadsdel i Esbo stad. se Smedsby, Esbo
 Sepänkylä – en by i Kyrkslätt, se Kyrkslätt